НТВ:
 НТВ — общероссийский телеканал, расшифровывается «Настоящее Телевидение».
 НТВ — нормальный товарный вагон.
 НТВ-технология — низкотемпературная вихревая технология.